Ойконим

 Анненфельд — немецкое название нынешнего города Шамкир в Азербайджане
 Анненфельд — немецкое название нынешнего села Межевое в Нижнегорском районе Крыма
 Анненфельд — немецкое село в Фёдоровском кантоне, сейчас Фёдоровский район Саратовская область
 Анненфельд — немецкое село в Васильевском районе Запорожской области